Salamís kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Salamína (kommunhuvudort i Grekland), Attika, Nomós Piraiós, 
 Órmos Salamínas, vik, Attika, Nomós Attikís, 

Robotskapade Greklandförgreningar